Ogna ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Ogna (1933–2010), italienischer Bahnradsportler

Ogna bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Villa d’Ogna, Gemeinde in der italienischen Provinz Bergamo
 Ogna da Pardiala, eine Landschaft in der Surselva im Kanton Graubünden
 Ogna (Skulptur), eine begehbare Skulptur in der Schweiz
 Ogna (Fluss), Fluss in den Orobie Bergamasche
 Ogna (Rogaland), ehemals selbständige norwegische Gemeinde, jetzt Teil von Hå